Arnold Kegel – ginecologo statunitense
 Johann Karl Ehrenfried Kegel – agronomo ed esploratore tedesco
 Oliver Kegel – ex canoista tedesco